Слабода  — топоним:

Белоруссия 
 Слабода — деревня, Бешенковичский район, Витебская область
 Слабода — деревня, Лиозненский район, Витебская область
 Слабода — деревня, Сенненский район, Витебская область